Nadeschdino () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Nadeschdino (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Lampasch, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Nadeschdino (Kaliningrad, Selenogradsk, Kowrowo), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Twergaiten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Nadeschdino (Kaliningrad, Selenogradsk, Melnikowo), untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk (Gersthenen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Moskau:
 Nadeschdino (Moskau)
 in der Oblast Omsk:
 Nadeschdino (Omsk)
 in der Oblast Samara:
 Nadeschdino (Samara, Koschki), Dorf im Rajon Koschki
 Nadeschdino (Samara, Sysran), Dorf im Rajon Sysran